Wettebach ist ein Gewässername:
 Wettebach (Argenseebach), rechter Zufluss des Argenseebachs bei Gebrazhofen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wettebach (Geistermühlebächle), linker Zufluss des Geistermühlebächles (im Flusssystem der Stockacher Aach) bei Heudorf im Hegau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Wettebach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei der Neckarburg, Stadtgemarkung von Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wettebach (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem in Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wettbach
 Wette (Gewässer)
 Wettenbach